Fich kan henvise flere personer:
 Alfred Fich, en dansk-svensk journalist
 Charlotte Fich, en dansk skuespiller
 Ove Fich, en dansk atomfysiker, forfatter og politiker